Humoresque (1920), een film van Frank Borzage
 Humoresque (1946), een film van Jean Negulesco
 humoresque (muziek), een komisch muziekstuk
 Humoresque (Poot), een compositie voor harmonieorkest of fanfareorkest van de Belgische componist Marcel Poot